Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 191 a.C.), cônsul em 191 a.C., comandante que venceu Antíoco III na Batalha das Termópilas.
 Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 154 a.C.), cônsul sufecto em 154 a.C., filho do anterior.
 Mânio Acílio Glabrião, tribuno da plebe, autor da lex Acilia de Repetundis.
 Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 67 a.C.), político e orador romano, filho do anterior e neto de Públio Múcio Cévola.
 Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 91), cônsul em 91 com o imperador Trajano.
 Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 124), cônsul em 124 e filho do anterior.
 Mânio Acílio Glabrião Cneu Cornélio Severo, cônsul em 152 e filho do anterior.
 Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 186), cônsul romano com o imperador Cômodo em 186.
 Mânio Acílio Glabrião (cônsul em 256), cônsul em 256.

Ver também 

Desambiguações de antropônimos